Mieczysław Korczak (1921–2021) – polski stomatolog, pułkownik WP w stanie spoczynku, żołnierz AK, Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa.
 Mieczysław Korczak (1924–2013) – polski adwokat i polityk, działacz opozycyjny w PRL, w latach 1991–1993 sędzia Trybunału Stanu. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Przypisy